

Кизилтау — село, Акшокинський сільський округ, Шетський район, Карагандинська область
 Кизилтау — село, сільський округ Каріма Минбаєва, Шетський район, карагандинська область

Див. також 
 Кизилдау
 Кизилту